Grenzheim steht für:
 Grenzheim (Berge), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Berge, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Grenzheim (Pilsting), Einöde des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern